Tørring Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Tørring Kirke (Tørring-Uldum Kommune) – en kirke Tørring Sogn i Tørring-Uldum Kommune og i Hedensted Provsti
 Tørring Kirke (Lemvig Kommune) – en kirke i Tørring Sogn i Lemvig Kommune og i Lemvig Provsti